Kükenthal ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Kükenthal (1864–1955), deutscher Theologe und Botaniker
 Wilhelm Kükenthal (1861–1922), deutscher Zoologe

Siehe auch:
 Kuykendall